Fort carré (kwadratowy) – typowa budowla dla XVI-wiecznego budownictwa obronnego, zwłaszcza we Francji, w Hiszpanii i we Włoszech.

Fort carre